In astronomia col termine associazione OB s'intende un gruppo di stelle giovani, calde e massicce di classe spettrale O e B (da cui il nome) che si trovano entro una ristretta regione di spazio e che emettono una grande quantità di luce ultravioletta che ionizza il gas circostante, formando una regione H II. Le associazioni OB sono ammassi stellari che possono contenere da poche unità fino a centinaia di stelle (in quest'ultimo caso si dicono superassociazioni OB) e, in genere, si trovano nei dischi delle galassie a spirale, nei quali sono in atto dei processi di formazione stellare molto intensi.

Il fatto che le stelle di tipo O e B abbiano vita breve implica che anche le associazioni OB siano molto giovani (astronomicamente parlando): hanno un'età compresa tra i 5 e 50 milioni di anni. Si tratta quindi di zone privilegiate dove studiare la formazione stellare.

Le associazioni OB si trovano principalmente nei bracci di spirale della nostra e di altre galassie. Spesso si trovano vicine a nubi molecolari giganti, dove le stelle dell'associazione si sono formate. Avendo breve vita, queste stelle non si allontanano molto dal loro luogo di nascita. Le associazioni OB possono avere dimensioni rilevanti, anche centinaia di anni luce, con stelle molto sparse. Tali associazioni, a causa delle forze mareali galattiche, tendono a disperdersi in tempi astronomicamente molto brevi. Paradossalmente, si possono conoscere più facilmente le associazioni OB di altre galassie piuttosto che della nostra, a causa della presenza delle nubi oscure che mascherano la gran parte degli oggetti interni alla Via Lattea.

La costellazione di Orione è in gran parte occupata dall'Associazione Orion OB1, situata a circa 1500 anni luce di distanza dal Sole.

Simili alle associazioni OB sono le associazioni R, in cui le giovani stelle massicce sono immerse in tenui nebulosità; la radiazione di queste stelle illumina parte dei gas, formando delle nebulose a riflessione.

Note

Bibliografia

Voci correlate
Associazione stellare
Regione H II

Gruppi stellari